Lasiodiamesa är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Jean-Jacques Kieffer 1924. Lasiodiamesa ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Fjädermyggor
Lasiodiamesa